PPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Papa Westray (Regno Unito)